In Too Deep (Demasiado profundo en español) puede referirse a:

«In Too Deep» (1986), canción del grupo británico Genesis.
«In Too Deep» (2001), canción de la banda Sum 41.
In Too Deep (2013), episodio de la serie estadounidense The Tomorrow People.
«In Too Deep» (2017), canción de Tijana Bogićević.